Tenten : personnage du manga Naruto
 Ruisseau de Tenten : rivière du sud de la France affluent du Lampy